Zetten ist

 das Wenden von Erntegut; siehe Heuwender
 eine Gemeinde in Tschechien; siehe Cetenov
 ein Ort in den Niederlanden; siehe Zetten (Niederlande)
 eine Sehenswürdigkeit in Döben; siehe Zetten (Burgwall)
 ein Kartenspiel in Nordbelgien; siehe Zetten (Kartenspiel)